Бартоломей (Бартоломео) Альбицци, известный также как Бартоломео да Пиза или Бартоломео Альбизи де Вико (, ; около 1300, Викопизано — 10 декабря 1361, Пиза) — итальянский тосканский агиограф, монах францисканского ордена, проповедник, настоятель монастыря в Пизе в 1341—1361 годах.

Биография 
Представитель знатного рода Альбицци из Викопизано близ Пизы. Его отец был послом Пизы при дворе неапольского короля Роберта Анжуйского.

Написал биографию и сборник чудес блаженного Герарда Валенсийского (ум. в 1342 г. в Палермо), которые закончил в 1347 году.
 
Автор сочинения, сделавшегося настольною книгою членов францисканского ордена «Liber conformitatum vitae St. Francisci ad v. Jesu Christi» (Сравнение жизни св. Франциска и Иисуса Христа). Эта книга несколько раз перепечатывалась и из неё делались извлечения. Известен своими агиографическими работами.

Кроме Liber Confortitatum Saneti Francisci com Christo, издал в Палермо в 1341 году биографию блаженного Герарда Каньоли из Валенсии.

В качестве настоятеля поручил Таддео Гадди создать фрески для францисканской церкви в Пизе.

Могила Б. Альбицци стала культовым местом в Пизе.

Избранные сочинения 
 Legenda S. Gerardi de Valencia (Cagnoli): MS BAV Vat.Lat. (1347 г.?).
 Tractatus de Miraculis S. Gerardo de Valencia (Cagnoli)

Ссылки 
 
 Bartholomaeus de Pisa (Bartolomeo Albisi/Albizzi de Vico/, d. 1361)

Францисканцы Италии
Агиографы
Итальянские писатели
Альбицци
Проповедники Италии